Piniphila är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Mark I. Falkovitsh 1962. Piniphila ingår i familjen vecklare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Vecklare
Piniphila